Il doppio  del Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici del titolo erano Petra Cetkovská e Aleksandra Panova, ma hanno deciso di non partecipare.

Tímea Babos e Mandy Minella hanno sconfitto in finale Petra Martić e Kristina Mladenovic per 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Daniela Hantuchová /  Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)
  Flavia Pennetta /  Francesca Schiavone (primo turno)

  Tímea Babos /  Mandy Minella 
  Petra Martić /  Kristina Mladenovic

Wildcard

  Fatima Zahrae El Allami /  Nadia Lalami (primo turno)

  Alizé Lim /  Lina Qostal (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2013
WTA Tour 2013